Рихард Ярушек (; 8 августа 1991, Брно, Чехия) — чешский профессиональный хоккеист, нападающий. Воспитанник хоккейного клуба «Комета». Игрок сборной Чехии по хоккею и клуба чешской Экстралиги «Литвинов».

Биография 
Рихард Ярушек родился в городе Брно в 1991 году. Воспитанник местного хоккейного клуба «Комета», выступал за команду в молодёжном и юниорском чемпионате Чехии. В сезоне 2008/09 выступал в Канаде в хоккейной лиге Онтарио за «Сагино Спирит».

В 2009 году подписал контракт с командой первой чешской лиги «Орли Зноймо». Выступал в третьей лиге за команду «Бржецлав». В сезоне 2011/12 «Зноймо» присоединился к Австрийской хоккейной лиге, где и дебютировал Рихард на высшем уровне. Провёл три сезона в Австрийской лиге, всего сыграл 127 матчей, забросил 39 шайб и отдал 35 голевых передач. В середине сезона 2013/14 присоединился к команде «Млада Болеслав». В сезоне 2014/15 играл за «Младу Болеслав» в чешской Экстралиге. Также сыграл несколько матчей в первой лиге за йиглавскую «Дуклу» и «Литомержице».

В 2016 году дебютировал за сборную Чехии на чемпионате мира, сыграл 7 матчей, очков за результативность не набрал.

В сезоне 2016/17 хоккеист выступал за «Градец Кралове» в чемпионате Чехии, завоевал бронзовые медали первенства. Сезон 2017/18 начинал в этой же команде, однако по ходу сезона присоединился к пражской «Спарте». 28 декабря 2017 года Ярушек сделал первый хет-трик в карьере, забросив 3 шайбы в ворота клуба «Били Тигржи Либерец», которые стали единственными в этом матче. 9 октября 2018 года в игре против «Карловых Вар» получил травму и выбыл из строя на несколько месяцев. После возвращения на лёд снова стал одним из лидеров команды. 12 февраля 2019 года сделал второй хет-трик в карьере, но несмотря на 3 гола Ярушека, «Спарта» уступила пльзеньской «Шкоде» со счётом 3:4. Перед началом сезона 2019/2020 «Спарта», из-за высокой конкуренции в нападении, вывела Ярушека из своего состава и он подписал пробный, месячный контракт с «Литвиновым». Игра Ярушека устроила руководство «Литвинова» и с ним продлили контракт до конца сезона.

Достижения 

 Победитель чешской Экстралиги юниоров (до 20 лет) 2011
 Победитель чешской первой лиги 2014
 Бронзовый призер чешской Экстралиги 2017

Статистика 
На конец сезона 2020/2021

 Чешская экстралига — 367 игр, 218 очков (118+100)
 Чешская первая лига — 94 игры, 44 очка (22+22)
 Чешская вторая лига — 6 игр, 4 очка (2+2)
 Сборная Чехии — 18 игр, 3 очка (3+0)
 Лига чемпионов — 4 игры, 2 очка (1+1)
 Кубок Шпенлера — 3 игры, 2 очка (2+0)
 Чемпионат Австрии (EBEL) — 127 игр, 74 очка (39+35)
 Хоккейная лига Онтарио (OHL) — 54 игры, 12 очков (7+5)
 Всего за карьеру — 673 игры, 359 очков (194+165)

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте ХК «Спарта»
 Профиль на сайте чешской хоккейной Федерации
 
 

Хоккеисты Чехии
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Орли Зноймо»
Игроки ХК «Млада Болеслав»
Игроки ХК «Литомержице»
Игроки ХК «Дукла» Йиглава
Игроки ХК «Градец Кралове»
Игроки ХК «Спарта» Прага
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Литвинов»